Чокурдах — посёлок городского типа, административный центр Аллаиховского улуса Якутии.
 Чокурдах (аэропорт) — региональный аэропорт посёлка Чокурдах Аллаиховского улуса Якутии.
 Чокурдах (река) — приток реки Олгуйдах, Мирнинский район Якутии, Россия.